vlinders of kevers:
 bananenboorder
 bruine molmboorder
 dennenmosboorder
 donkere sparappelboorder
 egale rietboorder
 egale sparappelboorder
 egelskopboorder
 eikelboorder
 eikengalboorder
 Europese maïsboorder
 geelbruine rietboorder
 gele lis-boorder
 gemarmerde wortelboorder
 gestippelde rietboorder
 gewone dennenlotboorder
 goudgele boorder
 grijze dennenlotboorder
 groot-hoefbladboorder
 grote mosboorder
 hazelnootboorder
 kleine mosboorder
 kleine sparappelboorder
 lichte zwamboorder
 liesgrasboorder
 lijnvormige houtboorder
 lisdoddeboorder
 maïswortelboorder
 moerasplantenboorder
 moeraszeggeboorder
 molmboorder
 oranje wortelboorder
 pruimenboorder
 rechte dennenlotboorder
 rode dennenlotboorder
 schorsboorder
 sparappelboorder
 stengelboorder
 wilgenroosjesboorder
 zandhaverboorder
 zeggenboorder
 zwamboorder